L'Oficina de Documentació i Arxiu de la Universitat Politècnica de Catalunya, dins del Servei de Biblioteques i Documentació, és la unitat de caràcter administratiu responsable del control i la coordinació de la gestió de documents a les diferents unitats acadèmiques i administratives i de la gestió de l'Arxiu de la Universitat Politècnica de Catalunya (AUPC). El fons documental de la Universitat Politècnica de Catalunya està format pel conjunt de documents que han estat generats o rebuts per la universitat en l'exercici de les activitats i les funcions que li són pròpies. Això inclou la documentació que la universitat ha heretat de les diferents institucions que al llarg dels anys s'han anat incorporant a la universitat. El titular del fons, doncs, és la mateixa Universitat Politècnica de Catalunya.
La missió de l'Oficina de Documentació i Arxius és planificar, implantar i avaluar el sistema de gestió de la documentació i els arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya, tot cercant l'eficàcia i l'eficiència dels arxius al llarg del cicle de vida dels documents, des de la seva producció o recepció a les unitats, fins a la seva eliminació o transferència a l'arxiu per a la seva conservació, custòdia i accessibilitat (servei d'arxiu).

Identificacions realitzades per l'Oficina de Documentació i Arxiu (ODA)

Composició del fons 
L'Oficina de Documentació i Arxiu ha cregut convenient dividir el fons de la Universitat Politècnica de Catalunya en subfons, segons quin ha estat l'organisme de dins de la universitat que ha produït o rebut la documentació. Els subfons que componen el fons de la Universitat Politècnica de Catalunya són:

 Subfons serveis generals: té com a productor principal el Gabinet del Rector i l'equip de Gerència de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 Subfons Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC)
 Subfons Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
 Subfons Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
 Subfons Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
 Subfons Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
 Subfons Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
 Subfons Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
 Subfons Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)
 Subfons Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
 Subfons Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
 Subfons Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT)
 Subfons Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT)
 Subfons Escola Universitària dÒptica i Optometria de Terrassa (EUOOT)
 Subfons Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
 Subfons Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
 Subfons Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
 Subfons Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya 
Els subfons de la Universitat Politècnica de Catalunya conformen els següents arxius:

Arxiu del rectorat

Arxius de les unitats funcionals:

 Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) 
 Centre per a la Sostenibilitat (CITIES) 
 Coordinació de Campus Nord
 Gabinet Jurídic 
 Gabinet per a la Qualitat de Gestió 
 Gabinet Tècnic de Planificació, Avaluació i Estudis (GTPAE) 
 Global University Network for Innovation (GUNI) 
 Grup EEES 
 Institut de Ciències de l'Educació (ICE) 
 Oficina de Doctorat (OD)
 Oficina de Mitjans de Comunicació (OMC) 
 Oficina de Sistemes d'Informació 
 Oficina de Suport a la Igualtat d'Oportunitats 
 Oficina PRISMA 
 Oficina Tècnica de RDI 
 Parc UPC 
 Programa Innova
 Programa UPC 21 
 Programació i Seguiment de Projectes 
 Relacions Laborals i Acció Social 
 Servei d'Activitats Socials (UNIVERS)
 Servei d'Economia 
 Servei de Biblioteques i Documentació (SBD)
 Servei de Comunicació i Promoció (SCP)
 Servei de Desenvolupament Organitzatiu 
 Servei de Desenvolupament Professional (SPD) 
 Servei de Gestió Acadèmica (SGA]
 Servei de Llengua i Terminologia (SLT)
 Servei de Patrimoni
 Servei de Personal (SP) 
 Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL)
 Servei de Relacions Internacionals (SRI)
 Arxius dels centres docents
 Arxius dels departaments i instituts
 Altres arxius

Arxius dels centres docents:

 Arxiu de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 
 Arxiu de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 
 Arxiu de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 
 Arxiu de l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC) 
 Arxiu de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 
 Arxiu de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 
 Arxiu de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 
 Arxiu de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 
 Arxiu de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 
 Arxiu de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) 
 Arxiu de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 
 Arxiu de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) 
 Arxiu de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT) 
 Arxiu de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT) Arxiu de Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 
 Arxiu de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 
 Arxiu de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

Gestió de documentació i arxius 
L'Oficina de Documentació i Arxiu disposa d'un Manual de Gestió de Documentació i Arxius en el qual es pauten les actuacions que cal que els diferents arxius de la UPC segueixin per tal de gestionar correctament la documentació que es troba en fase activa, fer una correcta eliminació de la documentacó irrellevant i fer la transferència de la documentació que cal conservar. També es pauta el procés que cal seguir per fer una sol·licitud de consulta de documentació.

Situació física de la documentació transferida 
La documentació que es transfereix a l'Oficina de Documentació i Arxiu de la UPC (ODA) seguint les pautes que aquesta estableix, és conservada i és custodiada en tres dipòsits:
 Dipòsit d'arxiu de l'edifici Biblioteca Gabriel Ferraté (Arxiu General)
 Dipòsit d'arxiu de l'edifici Vèrtex
 Dipòsit d'arxiu de l'edifici Rectorat

Sistema d'organització 
Per tal d'organitzar la documentació, l'Oficina de Documentació i Arxiu disposa d'un quadre de classificació mitjançant el qual la classificació es realitza per funcions i activitats pròpies de la universitat. El primer nivell del quadre de classificació reflecteix les funcions de la universitat i el segon les activitats que generen les funcions.

Bibliografia 
 Web de la Oficina de Documentació i Arxiu de la UPC
 Web de la Universitat Politècnica de Catalunya

Referències

Vegeu també 
 Arxiu administratiu
 Arxiu universitari
 Sistema de gestió documental

Arxius de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya